Maiden steht für:

 eine Segelyacht, siehe The Ocean Race #Whitbread 1989/90
 Maiden (Film), Dokumentarfilm über die Segelyacht (2018)

Musik:
 Kurzform für Iron Maiden, britische Heavy-Metal-Band

Orte:
 Maiden (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft der Gemeinde Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Maiden (Montana), im Fergus County
 Maiden (North Carolina), im Catawba County und im Lincoln County

Personen:
 Joseph Maiden (1859–1925), britisch-australischer Botaniker
 Willie Maiden (1928–1976), US-amerikanischer Saxophonist

Siehe auch:
 The Maiden, kanadischer Spielfilm von Graham Foy (2022)
 Maid
 Maiden Castle